Luis de la Rosa puede hace referencia a:

 Luis de la Rosa, político mexicano (1804-1856).
 Luis de la Rosa, actor y presentador mexicano (2002).